Toto je seznam obcí v Maďarsku začínajících na písmeno B.

Reference

B